

События 
 760—765 — Присоединение Аквитании Пипином Коротким.

Родились 
 Фома Славянин
 Феофан Исповедник
 Гверин I (граф Шалона).
 Ибрахим ан-Наззам — арабо-мусульманский философ.
 Никита Мидикийский — христианский святой, преподобный.
 Никифор I —  византийский император.
 Ридерх ап Эугейн — король Алт Клуита.
 Сибавейхи — арабский филолог.
 Смарагд Сен-Мишельский — настоятель бенедиктинского аббатства аббатства Сен-Миель.

Скончались 
 Аббон (Альбон; фр. Abbon, Albon; умер около 760) — архиепископ Безансона (740-е годы).
 Бодхисена — индийский буддийский монах.
 Думнагуал III (король Стратклайда) — король Альт Клута.
 Косма Маюмский — византийский церковный поэт VIII века.
 Кутберт Кентерберийский — 11-й архиепископ Кентерберийский.
 Муйредах мак Мурхадо — король Лейнстера.
 Муктапида Лалитадитья — император-брахман Кашмира.
 Чу Гуанси — китайский поэт времен империи Тан.

См. также